Torregamones kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Torregamones (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Torregamones (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar